

En biologie 
 En botanique une capsule est un organe fructifère creux, à parois sèches, contenant des graines chez les angiospermes,  des spores chez les bryophytes et qui s'ouvre à maturité.
 En anatomie :
 une capsule articulaire est un type de formation enveloppant une articulation mobile.
 la capsule interne, la capsule externe et la capsule extrême sont des faisceaux de matière blanche du cerveau.
 la capsule rénale est une enveloppe entourant le rein.
 la capsule surrénale est l'ancien nom de la glande surrénale.
 Les capsules frontières désignent une population de cellules gliales du système nerveux périphérique en développement.
 En bactériologie une capsule est une enveloppe qui entoure la paroi de certaines bactéries.
 En pharmacie, une capsule est une enveloppe soluble qui sert à conditionner certains médicaments.

Sciences de l'information, Gestion des connaissances 
 En sciences de l'information, une capsule est un document traitant d'un sujet ou d'un thème précis, se présentant comme auto-porteur, avec peu de liens tissés vers le contexte  - et en particulier peu de dépendances vis-à-vis d'un contexte de lecture ou de prise de connaissance spécifique -  et pouvant faire l'objet d'échanges transactionnels, répondant aux principes d'Atomicité, Cohérence, Intégrité, Durabilité.

Autres 
 En emballage, une capsule est une fermeture métallique ou plastique servant à obturer les bouteilles ou les dosettes de café. Elle peut être vissée (capsule à vis) ou sertie (capsule).
 La capsule de champagne coiffe la bouteille.
 La capsule CRD coiffant toutes les bouteilles d'alcool en France.
 La capsule-congé attestant le paiement des droits de commercialisation et distribution des alcools.
 En astronautique, une capsule spatiale est un engin spatial généralement habité, non-réutilisable.
 Une capsule temporelle, œuvre de sauvegarde collective de biens et d'informations, comme témoignage destiné aux générations futures.
 Capsule est un groupe de musique japonais.
 La capsule est un type de chambre d'hôtel japonais.
 Dans le manga Dragon Ball, les Hop-pop Capsule sont de petites boites technologiques qui contiennent des objets.
 Dans la série Fallout, les capsules de Nuka-Cola (boisson fictive) sont la monnaie du jeu (1 dollar américain équivaut à 15 capsules de Nuka-Cola).
 Une collection capsule, terme souvent lié à la mode, désigne une ligne d'objets en série limitée.
 Capsule est le nom d'un pigeonnier contemporain conçu par la designer Matali Crasset.
La capsule est une production écrite, orale ou audiovisuelle qui traite, de manière condensée, d’un sujet ou d’un thème donné.
CAPSULE est le Centre d'Accompagnement pour la Pédagogie et SUpport à L'Expérimentation de la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université.